Konec světa může znamenat:

 Zánik lidstva v důsledku globální katastrofy
 Poslední soud – konec světa v pojetí křesťanského náboženství, obor eschatologie

mez, hranici země, obyvatelného světa
 Mys Finistère (z lat. finis terrae, „konec země“), krajní výběžek pevniny ve stejnojmenném departmentu v Bretani
 Fisterra nebo Finisterre, mys v Galicii v severozápadním Španělsku, pokládaný dříve za nejzápadnější výběžek evropské pevniny
 Z jižních Čech až na konec světa, replika cesty podle deníku Václava Šaška z Bířkova
 Žertovný pomníček „konce světa“ na česko-moravské hranici v obci Šlakhamry 

konec světa v mytologii a náboženství
 Ragnarök v severské mytologii
 Předpovědi konce světa v roce 2012
 Poslední soud

věda o konci Země a vesmíru
 Tepelná smrt vesmíru
 Velký křach
 Vznik a vývoj vesmíru
 Vznik a vývoj sluneční soustavy

kultura
 Konec světa (film) (End of Days), americký akční film z roku 1999
 Konec světa & Hard-boiled Wonderland, román japonského spisovatele Haruki Murakamiho z roku 1985

Související články 
 Apokalypsa 
 Armagedon – rozhodující bitva mezi dobrem a zlem
 Chiliasmus